Kolize (z lat. collisio, od com-laedere, srazit se) znamená srážku nebo střetnutí. 
 ráz těles – srážka dvou nebo více částic nebo těles
 kolize (sítě) – nežádoucí smíchání signálů na sběrnici (počítačové síti)
 kolize (funkce) – odlišná data mají stejný hash nebo kontrolní součet
 v geologii termín kolize označuje situaci, kdy se srazí kontinentální kůra s jinou kontinentální kůrou, čímž dochází ke vzniku pohoří

Externí odkazy